Сосновица — многозначный термин:

Польша 
 Сосновица — сельская гмина (волость), входит в Парчевский повят, Люблинское воеводство

Россия 
 Сосновица — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Сосновица — деревня в Немском районе Кировской области.
 Сосновица — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Сосновица — река в Московской области.